Berger steht für:
 Berger Lake, See im Otter Tail County, Minnesota
 Berger Pond, See im Newaygo County, Michigan
 Berger-Effekt, Blockade der α- und deren Ersatz durch β-Wellen im Elektroencephalogramm (EEG), wenn der Proband aus entspanntem Wachzustand mit geschlossenen Augen diese öffnet
 Berger des Pyrénées (Pyrenäenschäferhund), zwei Hunderassen aus dem französischen Teil der Pyrenäen

Personen:
 Berger (Familienname), auch Bergér, ein Familienname, siehe dort zu Namensträgern
 Berger (Vorname), ein armenischer männlicher Vorname
 Künstlername des Musikers Sascha Berger

Orte in Bayern:
 Berger am Brunn, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Berger an der Leiten, Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Berger (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau
 Berger (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach
 Berger (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Berger (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn

Orte in Österreich:
 Berger (Gemeinde Oberwang), Ortsteil von Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Berger (Gemeinde Sankt Ulrich), Ortsteil von Sankt Ulrich im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Berger (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berger (Arkansas), im Pulaski County
 Berger (Idaho), im Twin Falls County
 Berger (Illinois), im Cook County
 Berger (Missouri), im Franklin County
 Berger (Ohio), im Knox County
 Berger (Texas), im Bell County

im NRHP gelistete Objekte:
 Berger Building, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 84000376
 Berger Factory, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 80000677
 Berger Farmstead, in Badger, South Dakota, ID-Nr. 05000179
 Berger Park, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 09001225
 Berger-Graham House, in Jonesboro, Arkansas, ID-Nr. 85003006
 Berger-Kiel House, in Mascoutah, Illinois, ID-Nr. 99000977

Unternehmen:
 Chemnitzer Motorwagenfabrik Bruno Berger, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Unternehmensgruppe Berger, bayerisches Bauunternehmen
 Verlag Ferdinand Berger & Söhne, österreichisches Unternehmen mit Sitz in Horn (Niederösterreich)
 Berger & Wirth, 1823 gegründete Farbenfabrik in Leipzig mit internationalen Aktivitäten
 Bilfinger Berger, deutsches Bauunternehmen mit Sitz in Mannheim
 Fleischwaren Berger, österreichischer Wursterzeuger
 Roland Berger (Unternehmen), internationale Unternehmensberatung

Siehe auch:
 Bergér
 Bergere
 Bergers
 Berg (Begriffsklärung)
 Berge